Дамиан — воин, святой мученик Африканский. День памяти — 12 февраля.

Римский воин святой Дамиан согласно мартирологу блаженного Иеронима, а также Бернскому (Codex Bernense) и Виссембургенскому (Codex Wissemburgense) кодексам пострадал в Африке, в то время как согласно Эптернакенскому (Codex Epternacense) кодексу он пострадал в Александрии Египетской. С его именем связывают имена двух детей — Модеста и Аммонии. Однако детали этой связи утрачены, вероятно, вместе с неким житием.

Литература 
Acta SS. Februarii, II, Anversa 1858.
Agostino Amore, voce Damiano, in Bibliotheca Sanctorum, IV, Roma, rist.1987.
Angelo L.Stoppa, Fara Novarese, terra di collina, Fara Novarese 1979.
Alberto Demarchi, San Damiano Martire, patrono di Fara Novarese, a cura del Centro Studi Fara Langobardorum, Quadernetto n.10, Fara Novarese 2002.

Ссылки 
 St.Damian

Святые Африки
Святые Италии
Святые по алфавиту
Мученики
Святые Карфагена